Le congrès démocratique national au Ghana.
 Le congrès démocratique national à Grenade.